Гелий Иосифович Уралов (23 марта 1931, Киев, Украина)  — Советский руководитель стройиндустрии, начальник Главвостокстройиндустрии, член коллегии Минвостокстроя СССР, Писатель
Москва

Биография 
Родился в 1931 году в городе Киеве. Здесь прошли его детство и юность. Это были тяжелые годы войны, Уфа, Благовещенск, Оренбург. После войны он вернулся в Киев. По окончании института его направили в Казань. Первые три года он работал инженером конструктором, затем до конца трудовой деятельности на производстве. За годы своей производственной деятельности занимал должности: начальника смены, технолога, главного инженера, директора завода, генерального директора производственного объединения. Завершил трудовую деятельность начальником Главного управления, членом коллегии союзного Министерства. Уралов Гелий Иосифович описал этапы своего жизненного пути в книге "От мастера до начальника Главка. Воспоминания"
Значимое место в деятельности Уралова представляют два периода. Первый в Нижнекамске Татария. Здесь под его руководством был построен, пущен в эксплуатацию и выведен на проектные мощности крупнейший по тем временам завод строительной индустрии. На базе этого завода было создано объединение Камэнергостройпром. В состав объединения вошли заводы в городах: Нижнекамск, Набережные Челны, Заинск, поселке Северка свердловской области. Эти предприятия осуществляли поставки на крупнейшие стройки, Волжский автомобильный завод, тепловые и атомные электростанции, Нижнекамский нефтехимкомбинат, Камский автомобильный завод. Второй, относится к 1980-1990 годам, ему как опытному руководителю, поручают возглавить отдельную отрасль союзного министерства Минвостокстрой СССР. В должности начальника Главвостокстройиндустрии, под его руководством, на огромной Дальневосточной территории: Иркутская, Читинская, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Якутская, Бурятская республики, Хабаровский, Приморский, Камчатский края, построены и введены в эксплуатацию целый ряд современных заводов строительной индустрии, осуществлялось руководство действующими предприятиями, внедрялись передовые технологии. Его заслуги отмечены правительственными наградами.

Творчество 
Уралов всю жизнь работал на производстве. Литературной деятельностью начал заниматься уже на пенсии.
Написал три романа, воспоминания "От мастера до начальника главка", книгу стихов.
Первый роман "Быть в строю", рассказывает о событиях семидесятых годов прошлого столетия в так называемые брежневские времена. Главный герой романа, руководитель крупной стройки Орлов, находится в сложных взаимоотношениях с партийными функционерами, находящейся у власти коммунистической партии. Гелий Иосифович начал это сочинение еще в семидесятые годы двадцатого столетия. Бросил, затерял, завершил в 2013-2014 годах.
Роман "Утес" 2014 год, небольшой, но по отзывам увлекательный.
Студентка приезжает на каникулы домой, где чуть ли ни стала причиной гибели молодого парня, приехавшего на отдых в эти места. Он уезжает, но все время вспоминает свою знакомую.Через продолжительное время, вернувшись, видит, опоздал, она с ребенком. Дальнейшие события трагичны. Однако, завершилось все хорошо для обоих героев.
Роман "Перевернутый мир" написан в 2015-2016 годах.
Роман RUSSIA REALITY Перевернутый мир пытается раскрыть перипетии двухтысячных годов, характерные и в настоящее время.
Гелий Уралов, написал этот роман на основе своих впечатлений. События романа разворачиваются в среднем губернском городе России в первое десятилетие двухтысячных годов. В области и в городе власть сосредоточилась в руках небольшой группы влиятельных чинов во главе с вице-губернатором и генералом полиции. Здесь же расположен закрытый научный институт, в котором разрабатываются сложные задачи. Как всегда, в жизни, одни герои стремятся добиться выдающихся успехов в своей деятельности направленной на благо всего общества, другие, также очень активные, заняты своим благополучием и пополнением собственных карманов.
Произведения, Уралова в издательствах в ЛитРес и Ридеро.

Семья  
Был женат, супруга Уралова Анна Васильевна — (скончалась в 2012 году), инженер технолог, окончила казанский химико технологический институт. В Казани избиралась в городской совет. Работала секретарем парткома казанской фабрики кинопленки «Тасма». В городе Нижнекамск заместителем председателя горисполкома. дети: сын Владимир (род.1957) физик, настоящее время на пенсии.

Награды

Ссылки 

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 23.11.1979 N 1040 "Об образовании общесоюзного Министерства строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья"
предприятия
чем горд держится

[«Быть в строю. Москва-2020» читать онлайн книгу автора ...mybook.ru › gelij-uralov-2 › byt-vstroyu-moskva-2020]
[Книга "Перевернутый мир"  - Ozonwww.ozon.ru › product › perevernutyy-mir-178783817]